Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier III, se dispute du 10 au .

Anastasia Myskina remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Likhovtseva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janet Lee et Wynne Prakusya.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Doha
Sport au Qatar en 2003
Tennis en février 2003